Пастерна́к — еврейская, белорусская и украинская фамилия.

Происходит от названия населённого пункта Пастернаки Дисненского уезда Виленской губернии, в отдельных случаях возможно от названия одноимённого растения. Наибольшее распространение в начале XX столетия имела в Дисненском уезде Виленской губернии, Бельском уезде Гродненской губернии, Игуменском уезде Минской губернии, Новоград-Волынском уезде Волынской губернии, Брацлавском и Ольгопольском уездах Подольской губернии.

Варианты 
 Постернак (Новоалександровский уезд Ковенской, Полоцкий уезд Витебской, Игуменский уезд Минской, Сквирский уезд Киевской и Ананьевский уезд Херсонской губерний),
 Пастырнак (Летичевский уезд Подольской губ.),
 Постарнак (Староконстантиновский уезд Волынской губ.),
 Посторнак (Киевский уезд той же губ., Речицкий уезд Минской губ.),
 Постырнак (Балтский, Литинский и Винницкий уезды Подольской губернии, Черкасский уезд Киевской губ., Винница),
 Потурнак (Звенигородский уезд Киевской губ.),
 Пастерняк,
 Пащерник (Хотинский уезд Бессарабской губ.),
 Постерняк (Пинский уезд Минской губ.).

Известные носители 
 
 Пастернак, Андрей Борисович (род. 1959) — российский звукорежиссёр, лидер группы «Театр».
 
 Пастернак, Велвл (Velvel Pasternak, 1933—2019) — канадский этномузыковед.
 Пастернак, Виктор Степанович (1931—2013) — советский партийный и государственный деятель.
 Пастернак, Владислав Сергеевич (род. 1982) — российский кинопродюсер.
 Пастернак, Евгений Борисович (1923—2012) — советский и российский литературовед, историк литературы, текстолог, военный инженер, биограф.
 
 Пастернак, Зинаида Николаевна (1897—1966) — автор мемуаров.
 Пастернак, Катрина Язеповна (Katrīne Pasternaka, род. 1957) — латвийская актриса.
 Пастернак, Леон (1910—1969) — польский поэт, сатирик и политический деятель.
 Пастернак, Леонид Осипович (исходно Исаак Иосифович Постернак; 1862—1945) — русский художник.
 Пастернак, Лидия Леонидовна (Пастернак-Слейтер, 1902—1989) — английская поэтесса и переводчица, биохимик.
 Пастернак, Лидия Эдуардовна (по сцене Фреймане, 1920—1992) — латвийская актриса.
 Пастернак, Павел Петрович (род. 1941) — российский экономист и кибернетик, доктор наук.
 Пастернак, Пётр Леонтьевич (при рождении Пинхас Постернак; 1885—1963) — швейцарский, советский инженер-строитель и учёный.
 Пастернак, Рейган (Reagan Pasternak) (род. 1977) — канадская актриса.
 Пастернак, Чарлз — английский биохимик.
 Пастернак, Язеп Хацкелевич (1919—1975) — латвийский театральный режиссёр.
 Пастернак, Ярослав Иванович (1892—1969) — украинский археолог, профессор.

 Пургалин, Борис Лазаревич (настоящая фамилия Пастернак; 1936—2020) — советский и российский сценарист и поэт-песенник.

Примечания